Касел може да се отнася за:
 Касел, град в Германия
 Касел (регион), регион в Германия
 Касел (окръг), окръг в Германия
 Венсан Касел (р. 1966), френски актьор